Стефан (Стјепан) Дабиша је био краљ Срба Босне, Поморја, Хумске земље, Доњих Краја, Западних страна, Усоре, Соли и Подриња од 1391. до 1395. године.

Биографија 

На престо је дошао послије смрти Твртка I. У првим годинама своје владавине је успео да сачува неокрњене границе босанске државе из доба Твртка I. У пролеће 1392. одбио је једну турску провалу у Босну. Раздор између Дабише и босанских великаша с једне стране и вођа хрватског племства с друге стране искористио је угарски краљ Сигисмунд да их сломи. Пошто је разорио упориште хрватских великаша - Добор 1394. а њих заробио, угарском краљу потчинио се и Стефан Дабиша. Босански краљ се одрекао власти над Далмацијом и Хрватском, примио је вазалне односе и заједно с властелом сложио се да после његове смрти престо преузме Сигисмунд. Тако су уништене тековине моћне босанске државе из периода Твртка I и њен утицај на Балкану.

Повеља Стефана Дабише 
Сачувана је повеља краља Стефана Дабише браћи Семковић издата 17. маја 1395. године. Данас се чува у Британској библиотеци у Лондону.

Повеља је писана на ћирилици.

Породица

Родитељи

Супружник

Дјеца

Референце

Литература 
 
 
 
 
 
 

Умрли 1395.
Котроманићи
Краљеви Босне